Groapă, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Alexandru Groapă (1879–1940), politician moldovean, membru al Sfatului Țării
 Vasile Groapă (n. 1955), halterofil român

Vezi și
Groapa (nume)